Het Campeonato Mato-Grossense Segunda Divisão is  het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van de Braziliaanse staat Mato Grosso en wordt georganiseerd door de voetbalfederatie FMF. De competitie werd voor het eerst gespeeld in 1987. In 1992 werd de competitie afgevoerd en pas heringevoerd in 2008. Ook in 2016 en 2017 was er geen competitie. De winnaar en eventueel vicekampioen promoveren naar de Primeira Divisão, er is geen degradatie. Het aantal clubs varieert bijna jaarlijks naargelang de clubs het financiële plaatje al dan niet rond krijgen.

Overzicht kampioenen
 1987 -  Tubarão
 1988 -  Sinop
 1989 -  Vila Aurora
 1990 -  Juventude
 1991 -  Florestão
 1992-2007 - Niet gespeeld
 2008 -  Palmeiras
 2009 -  Mixto
 2010 -  Nova Xavantina
 2011 -  Atlético Campoverdense
 2012 -  Sinop
 2013 -  Sorriso
 2014 -  Dom Bosco
 2015 -  Operário FC
 2016-2017 - Niet gespeeld
 2018 -  Operário FC
 2019 -  Nova Mutum
 2020 -  Ação
 2021 -  Sport Sinop

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2021 in de tweede klasse spelen. 

Campeonato Mato-Grossense